Гипотеза Хирша — опровергнутая гипотеза о диаметре графа многогранника.

Формулировка 
Для -мерного выпуклого многогранника с  гранями,
граф, образованный его ребрами и вершинами, имеет диаметр не больше .

То есть любые две вершины многогранника можно соединить друг с другом по цепочке из не более чем  рёбер.

История 
 Гипотеза была сформулирована в письме  Джорджу Данцигу в 1957 году.
 Мотивация пришла из анализа симплекс-метода в линейном программировании.
 Хирш доказал гипотезу в размерности 3, а также в нескольких частных случаях.
 Известно, что верхняя оценка субэкспоненциальна по  и .
 В мае 2010 года Франсиско Сантос Леал предъявил контрпример — 43-мерный многогранник с 86 гранями и диаметром графа, превышающим 43.
 Вопрос о существовании линейной или полиномиальной оценки остаётся открытым.

Литература 
 . Reprinted in the series Princeton Landmarks in Mathematics, Princeton University Press, 1998.
 
 .
 .
  .
 .
 
 .

Математические гипотезы
Опровергнутые гипотезы
Комбинаторная геометрия